

Учебное или научное заведение по горному делу 

 Горный институт — первое высшее горно-техническое учебное заведение России, неоднократно менявшее своё наименование:
 Санкт-Петербургский (с 1914 — Петроградский) горный институт — высшее учебное заведение горного профиля Российской империи
 Ленинградский горный институт (с 1924, в 1991—2011 — Санкт-Петербургский горный институт)
 Санкт-Петербургский горный университет (с 2011)
 Горный институт КНЦ РАН — Горный институт Кольского научного центра РАН (ГоИ КНЦ РАН)
 Екатеринославский горный институт — высшее учебное заведение горного профиля Российской империи
 Казахский горно-металлургический институт — современный Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева
 Карагандинский горный институт
 Московский горный институт — современный Московский государственный горный университет
 Национальный горный университет — Днепр, Украина.
 Пермский горный институт УрО РАН — научное учреждение в Перми
 Северо-Кавказский горно-металлургический институт — высшее учебное заведение во Владикавказе.
 Свердловский горный институт — Уральский государственный горный университет, старейший вуз Екатеринбурга и Урала.
 Харьковский горный институт — был ликвидирован в 1962.

Транспорт 
 Горный институт (станция метро) — строящаяся станция метро в Санкт-Петербурге

География 
 Горный Институт (вулкан) — подводный вулкан, названный в честь петербургского вуза

См. также 
 Институт горного дела (ИГД)
 Криворожский горнорудный институт



Примечания